Bedrijf
 Brouwerij De Landtsheer, voormalige naam van de Belgische Brouwerij Malheur

Personen met de achternaam De Landtsheer
 Clemens De Landtsheer, Belgisch filmproducent en bestuurder
 Patricia De Landtsheer, Belgisch schrijfster
 Peggy De Landtsheer, Belgisch actrice

Nederlandse of Vlaamse achternaam